Stommen kan syfta på:

 Stommen – annat namn på tätorten Gunnarskog i Arvika kommun
Stommen, Ale kommun – kyrkbyn i Hålanda socken
Stommen, Västra Fågelvik – kyrkbyn i Västra Fågelviks socken i Årjängs kommun